James Hickey peut faire référence à :
 James Hickey (soldat) (né en 1960), colonel de l'armée américaine qui s'est fait connaître lors de l'opération Red Dawn
 James Hickey (homme politique irlandais) (mort en 1966), homme politique du parti travailliste irlandais, TD et sénateur
 James Hickey (1920-2004), cardinal et archevêque catholique romain de Washington
 James Patrick Hickey (né en 1973), président du district de protection contre les incendies d'Orlando
 James Hickey (homme politique australien) (1878-1932), syndicaliste et homme politique australien